Die Verwaltungszustellung (auch Förmliche Zustellung, umgangssprachlich auch Gelber Brief) ist die förmliche Zustellung von Schriftstücken im Verwaltungsverfahren.

Sie ist beispielsweise im Zwangsmittelverfahren oder gem.  Abs. 3 S. 1 VwGO für Widerspruchsbescheide gesetzlich vorgeschrieben. Das Verwaltungszustellungsrecht richtet sich danach, ob eine Bundes- oder Landesbehörde handelt (die Kommunen zählen hier zur Landesebene).

Für Bundesbehörden gilt das Verwaltungszustellungsgesetz des Bundes. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen haben eigene Verwaltungszustellungsgesetze. In den anderen Bundesländern wird auf das Bundesgesetz verwiesen.

Siehe auch 
 Bekanntgabe von Verwaltungsakten
 Zustellungsurkunde

Weblinks

Einzelnachweise 

Allgemeines Verwaltungsrecht (Deutschland)